Гарман — коток для молотьби
 Гарман (або 1-метил-9H-b-карболін) — алкалоїд, виділений з гармали звичайної (Peganum harmala).

Прізвище 
 Гаррієт Гарман (; нар. 1950) — британський політик з Лейбористської партії і член Палати громад .

Топоніми 
 Гарман — перевал в Південних Альпах у Новій Зеландії.

Див. також 
 Гаарман